Yos Sudarso (persoon); een Indonesische marinecommandant
Yos Sudarso (eiland), vroeger Frederik Hendrikeiland; een eiland in de Indonesische provincie Papoea